Abaris může být:
 Avaris – sídlo ve starověkém Egyptě
 Abaris (Hyperborea) – starořecký mytický kněz
 Abaris (Kavkaz) – starořecká mytická osoba, společník Finea
 Abaris (Dolion) – starořecká mytická osoba, společník krále Kyzika